Сафин Халил Масгутович  (1 июля 1963, д. Кулгана) — аграрий, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член. корреспондент АН РБ, заведующий кафедрой землеустройства БашГАУ; заведующий отделом земледелия БашНИИСХ.

Биография 
Сафин Халил Масгутович родился 1 июля 1963 года в дер. Кулгана Абзелиловского района РБ.

До 1980 года учился в Амангильдинской средней школе. В 1980 поступил, а в 1985 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт.

Место работы: c 1985 года — ассистент Башкирского сельхозинститута; 1986—1988 гг. — 2-й секретарь Абзелиловского райкома ВЛКСМ; 1988—1989 гг. — инструктор Абзелиловского райкома КПСС; 1989—1992 гг. — секретарь парткома совхоза «Урал» Абзелиловского района; 1992—1993 гг. — председатель исполкома Альмухаметовского сельсовета Абзелиловского района; 1993—1995 гг. — директор АКХ «Кызыльяр» Абзелиловского района; 1995—1997 гг. — директор ОПХ «Абзелиловское» БашНИИСХ; 1997—1999 гг. — старший научный сотрудник БашНИИСХ; 1999—2000 гг. — заведующий лабораторией БашНИИСХ; 2000—2008 гг. — начальник отдела науки и внешних связей Минсельхоза РБ; 2008—2011 гг.
 
Область научной деятельности Сафина: растениеводство, кормопроизводство, луговодство, орошение и осушение земель; системы земледелия; плодородие почв.

Труды 
Сафин Халил Масгутович, «Оптимизация технологий возделывания кормовых культур на орошаемых землях Южного Урала» диссертация доктора сельскохозяйственных наук : 06.01.09.- Уфа, 2003.- 439 с.: ил. РГБ ОД.

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Кто есть кто в Республике Башкортостан. Уфа: Башкортостан, 1995

Ссылки 
http://www.anrb.ru/blog/alias/safin

http://webconf.cckrb.ru/(A(pJCm5-fpzQEkAAAANDAyZTJiZjAtYWY2Ny00ZDE4LWEyMDEtNTdiMjg0MGExOTBjSAQv52gYx2uzfAN6MOhohpoWGp41))/pages/ShowDocPost.aspx?id=7&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Академики Академии наук Республики Башкортостан